Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1984 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kathy Jordan et Hana Mandlíková.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1984
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1984
Tennis en juin 1984
Tennis en juillet 1984